Смарагд — дорогоціний камінь. 
Смарагдовий колір — яскравий відтінок зеленого.
Смарагдовий варан — рептилія.